11. mistrovství Evropy  v basketbale proběhlo v dnech 21. – 30. června v Istanbulu v Turecku.

Turnaje se zúčastnilo 17 týmů, rozdělených do tří čtyřčlenných jedné pětičlenné skupiny. První dva týmy postoupily do semifinálových skupin z nichž první dva postoupili do finálové skupiny, kde se hrálo o medaile. Třetí a čtvrtý tým hrál o páté až osmé místo. Týmy, které v základních skupinách skončily třetím až pátém místě hrály o 9. – 17. místo. Mistrem Evropy se stalo družstvo Sovětského svazu.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A

Semifinále B

Finále

O 5. - 8. místo

O 9. - 17. místo

Skupina A

Skupina B

Skupina C

O 9. - 11. místo

O 12. - 14. místo

O 15. - 17. místo

Soupisky 
1.  SSSR 

 Trenér: Stepan Spandarian

2.  Československo 

 Trenér: Gustáv Herrmann.

3.  Francie 

 Trenér: André Buffière

4.  Maďarsko 

 Trenér: János Páder.

5.  Bulharsko 

 Trenér: Ljudmil Katerinski.

6.  Polsko 

 Trenér: Zygmunt Olesiewicz.

7.  Belgie 

 Trenér: Eddy Verswijvel.

8.  Rumunsko 

 Trenér: Constantin Herold.

9.  Jugoslávie 

 Trenér: Aleksandar Nikolić.

10.  Itálie 

 Trenér: Carmine “Nello” Paratore.

11.  Izrael 

 Trenér: Eli Amtel.

12.  Turecko 

 Trenér: Samim Göreç.

13.  Finsko 

 Trenér: Kalevi Tuominen.

14.  NDR 

 Trenér: Kurt Lauterbach.

15.  Španělsko 

 Trenér: Eduardo Kucharski González.

16.  Rakousko 

 Trenér: Herbert Haselbacher.

17.  Írán 

 Trenér: Hassan Nikli.

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  FIBA Europe
  Oficiální stránky FIBA
  Sportovní statistiky
  Lingua sport
  Rudé právo

Mistrovství Evropy v basketbalu mužů
Basketbal v roce 1959
Basketbal v Turecku
Sportovní události v Istanbulu
Sport v Turecku v roce 1959
Sport v Evropě v roce 1959